Андре Дюссолье (; род. 17 февраля 1946) — французский актёр.

Биография 
Детство Андре прошло между городками Крузей и Этриньи, куда перебирается со своими родителями, работавшими финансовыми инспекторами.

Уже в 10 лет он сыграл в школьном спектакле «Дитя реки», но отец настоял, чтобы сын продолжил обучение в университете. Андре Дюссолье блестяще закончил литературный колледж, но в 23 года всё же принял решение связать судьбу с актёрским ремеслом. Завершив с отличием учёбу в Высшем театральном училище, он поступает в 1972 году в Комеди Франсэз и в том же году дебютирует в кино, снявшись у Франсуа Трюффо в ленте «Такая красотка, как я». На него обращают внимание известные кинорежиссёры — Лелуш, Шаброль, Ромер и другие. В 1981 году Дюссолье сыграл роль бежавшего из фашистского плена во Францию венгерского солдата в фильме видного мастера венгерского кино Андраша Ковача «Временный рай» (фильм получил серебряный приз на XII Московском кинофестивале).

По-настоящему крупный успех к актёру приходит в 1985 году, когда снимается у Колин Серро в комедии «Трое мужчин и младенец в люльке». Первую номинацию на «Сезар» актёр получил в 1987 году за роль в «Мелодраме» Алена Рене. Вместе они сделали ещё несколько лент. Свой второй «Сезар» он выиграл за работу в фильме Рене «Известные старые песни» (1997).

В 1999 году Дюссолье замечательно сыграл в «Детях природы» Жана Беккера. С блеском чередуя комедии и драмы, актёр уверенно занял одно из ведущих мест в современном французском кино. В 2011 на экраны вышла трагикомедия «Мой самый страшный кошмар» Анн Фонтен, где компанию Дюссолье составили Изабель Юппер, Бенуа Пульворд и Вирджиния Эфира.

Записал аудиокниги Марселя Пруста.

«Как хорошее вино, он стареет красиво», — пишет о Дюссолье французская пресса.

Избранная фильмография 

 1972 — Такая красотка как я / Une Belle Fille Comme Moi, реж. Франсуа Трюффо
 1974 — Вся жизнь / Toute une vie, реж. Клод Лелуш
 1975 — В Сантьяго идет дождь/ Il pleut sur Santiago, реж. Эльвио Сото
 1977 — Бен и Бенедикт / Ben et Bénédict, реж. Пола Дельсоль (Бернар)
 1977 — Алиса, или Последний побег / Alice ou la Dernière Fugue , реж. Клод Шаброль
 1978 — Персеваль Валлиец / Perceval Le Gaulois, реж. Эрик Ромер
 1980 — Ночь, на улице / Extérieur, nuit, реж. Жак Браль
 1981 — Временный рай / Ideiglenes paradicsom, реж. Андраш Ковач
 1982 —  / Qu’est-ce qui fait courir David?, реж. Эли Шураки
 1982 — Выгодная партия / Le Beau mariage, реж. Эрик Ромер
 1984 — Любовь до смерти, реж. Ален Рене
 1985 — Трое мужчин и младенец в люльке / Trois Hommes Et Un Couffin, реж. Колин Серро
 1986 — Мелодрама / Mélo, реж. Ален Рене
 1990 — Загримированная женщина / La Femme fardée, реж. Хосе Пинейро
 1992 — Ледяное сердце / Un coeur en hiver, реж. Клод Соте
 1992 — Белый король, красная королева, реж. Сергей Бодров (Алексей Горюнов, гроссмейстер-эмигрант)
 1993 — Сурки / Les Marmottes, реж. Эли Шураки
 1993 — Маленький апокалипсис / La petite apocalypse, реж. Коста-Гаврас
 1994 — Полковник Шабер / La Colonel Chabert, реж. Ив Анжело
 1997 — Известные старые песни / On connaît la chanson, реж. Ален Рене
 1999 — Дети природы / Les Enfants du marais, реж. Жан Беккер
 2000 — Актёры / Les Acteurs, реж. Бертран Блие
 2000 — Они сняли войну в цвете / Ils ont filmé la guerre en couleur (рассказчик)
 2001 — Видок / Vidocq, реж. Питоф
 2001 — Палата для офицеров / La chambre des officiers, реж. Франсуа Дюпейрон
 2001 — Амели / Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, реж. Жан-Пьер Жене (рассказчик)
 2003 — Невезучие / Tais-toi, реж. Франсис Вебер (психиатр в больнице)
 2003 — Только не в губы / Pas sur la bouche, реж. Ален Рене
 2003 — Странные сады/ Effroyables jardins, реж. Жан Беккер
 2004 — Набережная Орфевр, 36 / 36 Quai des Orfèvres, реж. Оливье Маршаль
 2004 — Долгая помолвка / Un long dimanche de fiançailles, реж. Жан-Пьер Жене
 2005 — Щелкни пальцем только раз / Mоn Реtіt Dоіgt m’а Dіt, реж. Паскаль Тома
 2005 — Лемминг / Lemming, реж. Доминик Молл
 2006 — Сердца / Coeurs, реж. Ален Рене
 2007 — Моё место под солнцем / Ma place au soleil, реж. Эрик де Монталье
 2007 — Гнездо жаворонка / Le Mas des alouettes, реж. Паоло и Витторио Тавиани
 2009 — Сорняки / Les Herbes folles, реж. Ален Рене
 2009 — Неудачники / Micmacs à tire-larigot, реж. Жан-Пьер Жене
 2010 — «Обыкновенная казнь» / Une exécution ordinaire — Сталин
 2011 — Мой самый страшный кошмар / Mon pire cauchemar, реж. Анн Фонтен
 2011 — Неоконченный роман / Impardonnables, реж. Андре Тешине
 2014 — Красавица и чудовище / La belle & la bête, реж Кристоф Ганс
 2014 — Дипломатия / Diplomatie, реж. Фолькер Шлёндорф
 2014 — Любить, пить и петь / Aimer, boire et chanter, реж. Ален Рене
 2015 — Маленький принц / Le Petit Prince, реж. Марк Осборн
 2015 — 21 ночь с Патти / Vingt et une nuits avec Pattie
 2016 — Без тормозов / À fond, реж. Николя Бенаму
 2021 — Всё прошло хорошо / Tout s'est bien passé, реж. Франсуа Озон
 2021 — Чёрный ящик / Boîte noire, реж. 
 2021 — Стоп-кран  / Attention au départ!, реж. Бенжамен Эврар

Награды 
7 d’Or Night (Золотая Семёрка)
 1986: лучший актёр — Music Hall

Премия «Сезар»
 1993: лучший актёр второго плана — Un coeur en hiver 
 1998: лучший актёр — On connaît la chanson
 2002: лучший актёр второго плана — La Chambre des officiers

Примечания

Ссылки 
 Андре Дюссолье на сайте «КиноПоиск»
 Неофициальный сайт Андре Дюссолье

Лауреаты премии «Магритт»
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства
Киноактёры Франции